Ibos — povo da Nigéria
 língua ibo — língua desse povo
 Ibo (Moçambique) — vila na ilha do Ibo em Moçambique
 Ilha do Ibo — ilha em Moçambique
 Ibo (distrito) — distrito em Moçambique